Пуэблонуэво-дель-Гвадиана ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 29 км². Население — 2047 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бадахоса